И́нна Ива́новна Гле́бова (псевдоним — Стаббз, род. 17 октября 1977, Ханты-Мансийск, РСФСР, СССР) — российская телеведущая и актриса. Ранее работала в своём городе, а позже поехала покорять Москву и много лет работала ведущей на федеральных телеканалах России.

Биография 
Инна Глебова родилась 17 октября 1977 года в Ханты-Мансийске.

Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Позже переехала в Москву, окончила Институт повышения квалификации работников радио и телевидения (по специальности «Реклама и связь с общественностью» (Экономическая журналистика и реклама).

Телевидение 
Начинала ведущей на музыкальном радио, затем с 1999 по 2002 год трудилась в телекомпании «Югра» в своём родном городе. Была ведущей программы «С 7 до 9», а также вела программу для полуночников «Ночная жизнь». Ведущая к скорому времени стала популярной у югорчан.

В 2001 году стала лауреатом V международного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Золотой бубен» в номинации «Ведущий развлекательных программ».

В 2002 году снялась в молодёжном телесериале «FM и ребята».

С апреля 2003 по август 2004 года — ведущая программы «Утро на НТВ».

До 2010 года работала на канале «Московия».

С августа 2010 по февраль 2012 года — ведущая программы «НТВ Утром» в паре с Виктором Набутовым.

С 2012 по 2013 год — ведущая программы «Новости культуры» на канале «Культура».

Живопись 
В 2014 году Инна окончательно ушла с российского телевидения и посвятила себя живописи. Окончила Международную школу дизайна по курсу «Крупноформатная живопись», далее обучалась в мастерской Михаила Бабенкова и Антонины Гарасько. Картины Инны находятся в частных коллекциях России, США и Великобритании.

Фильмография 

 2002 — «FM и ребята» — корреспондент (12 серия), цыганка (52 серия)

Примечания